Kaple svatého Vojtěcha se nachází asi 1,5 km severoseverovýchodně od obce Kounov na svahu náhorní planiny Na Rovinách na stavebním pozemku parcelní číslo 90 (katastrální území Kounov u Rakovníka).

Historie 
Kaple byla postavena na přelomu 17. a 18. století (letopočet, uvedený v interiéru na schodišti kruchty, uvádí rok 1706) pravděpodobně na místě starší kaple. Nachází se podle pověsti na místě, kde svatý Vojtěch v roce 992 po dlouhém období sucha modlitbami vyprosil déšť. První kaple na tomto místě byla údajně postavena již v roce 999.

Ke kapli se konaly každoroční pouti až do roku 1948, kdy byly komunistickým režimem zakázány. Pouť probíhala první neděli po svátku svatého Vojtěcha. Tradice poutí byla obnovena v roce 2006.

Kaple je v pramenech v roce 1829 uváděna jako stavba v ubohém stavu, v roce 1831 byla opravena. Severozápadně od kaple se nacházela poustevna, která je doložena již před rokem 1841. Na fotografii z roku 1948 jsou ještě patrné zbytky stavby (již bez střechy). V následujících letech byla stavba zbořena.

Kaple byla zapsána jako kulturní památka na základě rozhodnutí Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody ze dne 26. ledna 1973.

Od roku 2010 proběhla oprava kaple.

Popis 
Kaple je orientována ve směru jih - sever. Má obdélníkový tvar a na severu půlkruhovou apsidu. Kamenná stavba z lomového opukového kamene je místy doplněná cihelným zdivem.

Kaple má hlavní vstup v jižním průčelí, další dva boční vstupy jsou naproti sobě v bočních stěnách. Dveře jsou původní, dřevěné s úhlopříčně kladenými prkny. Nad vstupy jsou půlkruhově zaklenutá okna, která osvětlují interiér.

Průčelí je omítnuto štukovou omítkou a zdobeno lizénami a nárožními pilastry, okolo oken jsou štukové šambrány. V jižním průčelí je nad hlavním vstupem profilovaná římsa. Ve štítu nad hlavní římsou je nika zaklenutá konchou, ve které je umístěna pískovcová socha svatého Vojtěcha. Po stranách niky jsou pilastry. Štít je ozdoben koulemi a obelisky. Průčelí apsidy je hladké bez ozdob.

Krov je hambalkový bez vaznic. Střecha je valbová krytá bobrovkami. V devatenáctém století byl na střeše sanktusník (patrný na fotografii z roku 1897), který byl koncem devatenáctého století odstraněn. Následně byl zvon umístěn na vrcholu štítu jižního průčelí (patrný na fotografiích z první poloviny dvacátého století).

Interiér má rovný strop. Kněžiště od lodi odděluje kamenný stupeň. Podlaha je z kamenných dlaždic. Okenní i dveřní niky jsou zaklenuty segmentově. Ve stěně po stranách kněžiště se nachází dvě dvojice nik nad sebou. Niky jsou zaklenuty konchou, horní niky pak mají vloženou mušli. Okolo celého interiéru je hlavní římsa a nad ní fabion. Strop je zdoben štukovým zrcadlem, v rozích doplněným štukovými kruhy. Na jižní straně je dřevěná kruchta. Na schodech kruchty je uveden letopočet 1706.

Oltář z roku 1883 s obrazem svatého Vojtěcha a s patrně nejstarším vyobrazením kaple je umístěn v kostele svatého Bartoloměje v Rakovníku.

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Kaple svatého Vojtěcha na stránkách obce Kounov

Kounov
Vojtěcha Kounov
Kulturní památky v okrese Rakovník
Kounov (okres Rakovník)